

Села 
 Веселе — село, Кіровоградська область, Кропивницький район, Новгородківська селищна громада (в минулому — Новгородківський район)
 Веселе — село, Кіровоградська область, Кропивницький район, Олександрівська селищна громада (в минулому — Олександрівський район)